Herbert Kapfer ist der Name folgender Personen:

* Herbert Kapfer (Musiker) (* 1935), österreichischer Kirchenmusiker und Klassischer Philologe 
 Herbert Kapfer (Autor) (* 1954), deutscher Autor, Herausgeber und Hörspieldramaturg